Anselm Franz von Ingelheim – (1622-1695), arcivescovo di Magonza
 Anselm Franz von Ingelheim – (1683-1749), vescovo di Würzburg